Llista dels 403 municipis del departament francès de l'Eure i Loir (28).

</small>

Enllaços externs 
 L' Association des Maires et Présidents d'Etablissement Public de Coopération Intercommunale d'Eure-et-Loir 

Eure i Loir